Bosznia-Hercegovina
Cikote, falu Prijedor községben a Tuzlai kantonban
Donje Cikote, falu Rudo községben a Boszniai Szerb Köztársaságban
Gornje Cikote, falu Rudo községben a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Cikote, falu Pakrác községben, Pozsega-Szlavónia megyében

 Szerbia
 Cikote, falu Loznica községben, a Macsói körzetben
 Cikote, falu Kosjerić községben, a Zlatibori körzetben